Chimär kan syfta på:

 Chimär – ett ord av franskt och grekiskt ursprung, se Chímaira
 Chimär (biologi) – inom botanik en växt där två olika vävnader växt samman, inom zoologi och medicin en individ med celler från två genetiskt olika individer

Se även 
 Chimaira